MTV Unplugged in New York steht für:

 MTV Unplugged in New York (Nirvana-Album), ein Unplugged-Album der Band Nirvana
 MTV Unplugged in New York (Sportfreunde-Stiller-Album), ein Unplugged-Album der Band Sportfreunde Stiller.